Camena beschreibt

 Camena, eine römische Gottheit
 CAMENA, eine Online-Bibliothek
 mehrere Orte in Rumänien:
 Camena (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Camena (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea